

Sigle 
 Catasto Emissioni Territoriali – struttura della Regione Puglia
 Central European Time – fuso orario dell'Europa centrale
 Centro Europeo Toscolano – struttura promossa da Mogol
 Common Equity Tier – componente primaria e di valutazione della solidità del capitale di una banca o di un istituto finanziario
Commissione dell'economia e dei tributi - Commissioni del parlamento svizzero
Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale
Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati
 Conferenza episcopale triveneta – organismo della regione ecclesiastica Triveneto

Astronomia 
  Cet – abbreviazione della costellazione della Balena

Codici 
 CET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Le Pontreau di Cholet (Francia)
 cet – codice ISO 639-3 della lingua centúúm